

Geografia
 Babín – comune della Slovacchia facente parte del distretto di Námestovo

Persone
 Brian Babin (1948) – politico statunitense
 Jason Babin (1980) – giocatore di football americano statunitense 
 Jean-Sylvain Babin (1986) – calciatore francese